Голая правда:

Название фильма 
 Голая правда (The Naked Truth) — британский фильм режиссёра Марио Дзампи (1957).
 Голая правда (The Naked Truth) — американский фильм Нико Масторакиса (1992).
 Голая правда (The Naked Truth) — американский телесериал (1995—1998).
 Голая правда (The Ugly Truth) — американский фильм режиссёра Роберта Лукетича (2009).

Прочее 
 Голая правда — картина Густава Климта.
 Голая правда — российская телепередача на канале M1 (2000).